Iota Librae (ι Lib) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Libra:

 Iota1 Librae (24 Librae), estrella múltiple a 376 años luz del Sol.
 Iota2 Librae (25 Librae), estrella blanca a 216 años luz.